Le dolmen de la Ramera I est un dolmen situé à Caixas, dans le département français des Pyrénées-Orientales.

Situation

Description

Histoire

Annexes

Notes et références

Bibliographie

Voir aussi
 Liste de sites mégalithiques des Pyrénées-Orientales

Ramera
Caixas